ШВАК (кулемет) — перший радянський великокаліберний авіаційний кулемет.
 ШВАК (гармата) — перша радянська авіаційна гармата калібру 20 мм.